Конди́терская фа́брика «Побе́да» - российская компания, основанная в 1999 году, производитель шоколада и кондитерских изделий, наиболее известная по шоколадным плиткам и шоколадным конфетам. Основные торговые марки – Победа вкуса, Мишки в лесу, Соната, Птица счастья.

История 
Кондитерская фабрика «Победа» основана в 1999 году в г. Москва супругами Виталием и Ольгой Муравьевыми. В 2000 году была построена первая фабрика в деревне Клеменово, Егорьевского района, Московской области. Первой продукцией фабрики стали шоколадные конфеты «Ассорти» в подарочных коробках. В 2001 году был разработан шоколад «Горький 72% какао», который получил большую популярность. С первого дня открытия фабрики, ее основатели супруги Муравьевы приняли решение производить только высококачественные продукты из натурального какао, которые будут выделяться отменным вкусом. Это решение – производить только вкусные продукты - стало девизом компании и ее торговой маркой - «Победа вкуса».

Вскоре после открытия линейка продукции пополнилась шоколадными конфетами «Мишки в лесу» и «Соната». Вкусные шоколад и конфеты быстро набирали популярность. Прибыль от их продажи дала быстрое развитие компании и позволила сделать инвестиции в строительство второй фабрики.

Вторая фабрика была открыта в 2008 году в городе Егорьевске Московской области. К этому времени появились и успели завоевать признание шоколадные трюфели «Победы»: классические и с марципаном. Продажи неуклонно росли, и компания открывала новые рынки для своей продукции. В 2012 году была разработана линия шоколада без сахара на основе натурального заменителя сахара – стевии. Вкус шоколада без сахара получился натуральным и неотличимым от привычного шоколада «Победы» с сахаром, что позволило привлечь не только покупателей диабетической продукции, но и широкий круг людей, ведущих здоровый образ жизни.
В 2010 – 2014 годах компания инвестировала в основные средства, производственные линии и строительство производственных площадей. В эти же годы ассортимент «Победы» пополнился новыми продуктами, среди которых конфеты «Птица счастья», мармелад «Шмелькино брюшко» и «Все и сразу», конфеты «Toffee» и «Fanny cows».

Благодаря вкусу и качеству, продукция «Победы» вышла за пределы России. В 2016 году состоялось открытие третьей фабрики – в Латвии, в городе Вентспилсе. Фабрика Pobeda Confectionery производит шоколад и шоколадные конфеты, в том числе такие известные марки как «Горький 72% какао» и линию шоколада без сахара.

О компании 
С основания и по сегодняшний день, кондитерская фабрика «Победа» - семейное предприятие, с 100% частным капиталом.
Общая производственная площадь трех фабрик компании составляет 43 тыс. кв. м. Все производственные процессы автоматизированы, что позволяет чётко отслеживать качество выпускаемой продукции.

На 2015 год численность персонала группы компаний «Победа» составляет более 1500 сотрудников. Выручка компании в России в 2016 году составила 5,6 млрд. руб.; общий объём накопленных инвестиций с 1999 года — более $80 млн.

Награды 
Продукция кондитерской фабрики «Победа» получила заслуженное признание на российских и международных конкурсах, отмечена дипломами и наградами.
Диплом лауреата международного конкурса «Лучший продукт – 2004»  за горький шоколад с содержанием какао 72%, сливочный шоколад в ассортименте, пористый шоколад «Победа вкуса». 2004 год.

Диплом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за создание и внедрение инновационных технологий, оборудования и управленческих решений в области производства и продвижения уникальной шоколадной продукции. 2011 год.

Золотая медаль лауреата международного конкурса кондитерских изделий «Инновации и традиции» за шоколадные трюфели с марципаном в горьком шоколаде и темном какао, вафельные конфеты «Птица счастья». 2013 год.

Серебряная медаль лауреата международного конкурса кондитерских изделий «Инновации и традиции» за шоколад горький без сахара 72% какао. 2013 год.

Диплом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за горький шоколад 72% какао, горький шоколад без сахара 72% какао. 2016 год.

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за итальянские трюфели с марципаном и тертым грецким орехом в горьком шоколаде и темном какао, суфле «Птица счастья» в сливочном шоколаде. 2016 год.

Диплом «Лучшая новинка» Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за суфле «Птица счастья» в сливочном шоколаде. 2016 год.

Лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Товары народного потребления» в категории продовольственные товары, кондитерские изделия. 2016 год.

Диплом лауреата премии «Здоровое питание» в номинации «Лучшая торговая марка» в категории кондитерские изделия. 2016 год.

Президент кондитерской фабрики «Победа» Муравьев В.И. стал победителем международного конкурса EY «Предприниматель года 2016» в России в номинации «Производство». 

Молочный шоколад без сахара 36% какао торговой марки «Победа вкуса» удостоен российского Знака качества. 2017 год.

Ссылки 
 http://www.forbes.ru/svoi-biznes/istorii-uspekha/302775-semeinyi-printsip-shokolad-dlya-liftinga-marmelad-ot-troinyashek 
 https://www.kommersant.ru/doc/3083247 
 https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/02/18/630118-kak-rossiiskaya-konditerskaya-kompaniya-pronikla-wal-mart 
 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/16/669996-kremlevskii-mishka-vernetsya-v-prodazhu 
 http://www.rbc.ru/business/09/02/2017/589857239a7947445ff17dda 
 http://www.rbc.ru/business/02/03/2017/58b6c0cc9a79470a928dd481?from=newsfeed 

Кондитерские предприятия России 
Компании по алфавиту